«Возвращение Буратино» — российский полнометражный рисованный анимационный фильм режиссёра Екатерины Михайловой. Создатели мультфильма — ООО «Киновидеостудия „Анимос“» и кинокомпания United Multimedia Projects. Премьера мультфильма в России состоялась 25 апреля 2013 года. «Возвращение Буратино» — переосмысленное и осовремененное продолжение классической сказки Алексея Толстого «Буратино». Действие мультфильма происходит в Москве.

Сюжет 

История противостояния Буратино и Карабаса-Барабаса продолжается в современной Москве. Бывший хозяин кукольного театра, сменив имя на респектабельное «господин Баскара», открывает фабрику по производству игрушек. Конвейер господина Баскары выпускает лишь два вида стандартных игрушек: для мальчиков это робот Зубастик, а для девочек — кукла Гламушка. Сырьём для производства новинок являются старые игрушки любых видов и форм. Баскара с помощью Маредура (бывшего Дуремара) открывает настоящую охоту на игрушек. Уцелевшие изгнанники скрываются от сачка Маредура в подземелье.

Лишь немногие из них рискуют появляться на поверхности. Один из этих немногих — поэт Пьеро, бродящий по Москве в поисках Мальвины. Девочка по имени Варя Вожакова спасает Пьеро от Маредура, и у неё дома он находит, но, по неосторожности, снова теряет Мальвину. Варя и Пьеро решают искать Мальвину, заручившись помощью Буратино, подпольного лидера изгнанных игрушек.

В то же время Маредур устраивает рейд на подземелье, и все друзья Буратино — Зайка, которого бросила хозяйка, Мишка без лапы и кукла Света без волос — попадают в плен. На фабрике господина Баскара их ждёт конвейер. Буратино в компании уцелевших игрушек отправляется на штурм офиса-фабрики господина Баскары. Тем временем Баскара хотел сделать игрушку из Вари Вожаковой. Но Зайка выбрался из плена и освобождает Варю, в то время как Баскара попадает в свой же конвейер. А кот Базилио и лиса Алиса в качестве долга перед Буратино выделывали из него (то есть из Баскары) что попало, и в итоге получился нано-паук.

Варя становится хозяйкой Зайки, а Маредура и адвоката Баскары сажает за решётку полиция. Всем изгнанным игрушкам находят новых и старых хозяев. Мальвина же снова выходит замуж за Пьеро, тогда как Буратино вместе с котом Базилио и лисой Алисой отправляется в долгий путь.

Герои 

 Буратино — лидер кукольного подполья, смелый, импульсивный и самоуверенный. С помощью своих друзей Буратино спасает попавших в сеть Маредура игрушек. Отлично знает все подземелья Москвы, умеет организовать командную работу «подпольщиков». Носит современную одежду: кроссовки, футболку, спортивные штаны. От классического образа Буратино у героя остались длинный нос и колпак.
 Господин Баскара — Карабас-Барабас в современном мире. Ловкий делец, директор фабрики игрушек — огромного здания в индустриальном центре Москвы. Обновил свой классический образ, сбрив бороду и надев костюм. Тщеславный и жадный, Баскара верит в то, что технологии способны изменить не только внешний вид, но и человеческую душу так, как это выгодно ему.
 Пьеро — поэт, звезда кукольного подполья. Говорит стихами. Склонен к театральным жестам, драматизации событий и депрессиям. Любит Мальвину. Не умеет творить стихи по заказу, демонстрирует стойкость характера перед лицом трудностей.
 Мальвина — бывшая прима господина Баскары. Капризная недотрога, склонна к поспешным, негативным суждениям. Не отвечает на чувства Пьеро, не одобряет импульсивности и развязности Буратино. Невольно оказывается причиной обнаружения подпольного укрытия старых игрушек. Отлично шьёт.
 Варя Вожакова — девочка-хозяйка куклы Мальвины. Живёт в старом доме в Москве. Её комната полна старых, забытых остальными детьми игрушек. Неунывающая, смелая, смешливая девочка, фантазёрка. Помогает Пьеро в поисках Мальвины и Буратино.
 Лиса Алиса и кот Базилио — старые знакомые господина Баскары, мошенники. Организуют в кукольном подполье нелегальную игру в рулетку и перепродают товары первой необходимости. Хитрые, наглые, но трусливые. Обладают многочисленными криминальными талантами.
 Маредур — бывший Дуремар, раньше продавал пиявок способом шарлатанства. Работает на господина Баскару по отлову игрушек (для этого он оставил себе сачок). Есть ворона по кличке Карконта, с помощью которой он находит «сырьё».
 Зайка — плюшевый заяц, которого бросила хозяйка (персонаж стихотворения Агнии Барто). Встретив Пьеро и Варю, он захотел, чтобы Варя стала его хозяйкой.

Роли озвучивали

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик — Екатерина Михайлова
 Авторы сценария: Вадим Жук, Екатерина Михайлова
 Продюсеры: Тенгиз Семёнов, Рауф Атамалибеков
 Художники-постановщики: Екатерина Тригуб, Елена Тимошенко
 Композитор — Евгений Мишустин
 Оператор — Владимир Березовой
 Звукорежиссёр — Илья Трусковский

Производство 
Рабочее название мультфильма: «Фабрика господина Баскара».
2D-версия мультфильма была снята на базе ООО «Киновидеостудии „Анимос“». В 2012 году на базе кинокомпании United Multimedia Projects фильм был переведён в формат3D.

Награды 
 2014 — XIX Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале: Приз жюри «За лучшую драматургию» — «Возвращение Буратино».

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт мультфильма
 Сайт кинокомпании UMP (United Multimedia Projects)
 Носатый и трёхмерный (газета «Культура» — 11.01.2013)
 Буратино заговорит голосом Оскара Кучеры («Московский комсомолец» 24.06.2012)

Сиквелы мультфильмов
Полнометражные мультфильмы России
Рисованные мультфильмы России 2013 года
Мультфильмы Екатерины Михайловой
Мультфильмы студии «Анимос»
Фильмы России в 3D
Фильмы 2013 года в 3D
Буратино
Экранизации произведений А. Н. Толстого